Eerste klasse (1902/1903) był 8. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Racing Bruksela.

Grupa flamandzka 

Mecz Antwerp FC – CS Brugeois nie został rozegrany.

Grupa walońska

Turniej finałowy

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1902 w Belgii
1902 w piłce nożnej
1903 w Belgii
1903 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii